Imartuneq bezeichnet:
 Imartuneq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Imartuneq (Bucht, Puugutaa), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Imartuneq (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland